The Sword in the Stone (novel·la), escrita per T. H. White el 1938
 The Sword in the Stone (pel·lícula), versió animada de Disney de 1963